SDSS – acronimo di Sloan Digital Sky Survey
SDSS – acronimo di Partito Democratico Indipendente Serbo